Baltazar kan syfta på:

 Baltazar, Veracruz, ort i Mexiko
 Professor Balthazar, jugoslavisk animerad TV-serie 1967–1977